Са́нта-Фе-де-Монду́хар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Альмерия. Занимает площадь 35 км². Население 489 человек (на 2010 год). Расстояние 22 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Santa Fe de Mondújar
 Santa Fe de Mondújar

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии